El impostor puede referirse a:

Novelas 
 El impostor (1977), novela de Rubén Vázquez Pérez.
 El impostor (1991), novela de Manuel L. Alonso.
 El impostor (1991), novela de Frederick Forsyth.
 El impostor (1995), novela de Pedro Martínez.
 El impostor (2001), novela de Antonio Malpica.
 El impostor (2002), novela de Anne Stuart.
 El impostor (2005), novela de Oscar F. Ortiz.
 El impostor (2009), novela de Jeffrey Archer.
 El impostor (2012), novela de Pedro Ángel Palou García.
 El impostor (2014), novela de Javier Cercas.
 El impostor (2016), novela de Enrique Javier de Lara.

Películas 
 El impostor (1931), película de Lewis Seiler.
 El impostor (1937), película de David Kirkland.
 El impostor (1956), película de Emilio Fernández.
 El impostor (1997), película de Jonas Pate y Josh Pate.
 El impostor (1997), película de Alejandro Maci.
 El impostor (2012), película de Bart Layton.

Otros 
 El impostor (1752), ópera de Giuseppe Scarlatti.
 El impostor (2012), 168.º episodio de la serie de televisión Corazón valiente.